Amadeusz III Krzyżowiec (ur. 1095, zm. 30 sierpnia 1148 w Nikozji) – hrabia Sabaudii w latach 1103-1148.

Życiorys

Pochodzenie 
Amadeusz III był synem Humberta II z dynastii sabaudzkiej i Gizeli burgundzkiej, córki hrabiego Wilhelma I burgundzkiego. Jego wujem był papież Kalikst II, a szwagrem król Ludwik VI Francuski.

Rodzina 
Amadeusz III był dwukrotnie żonaty. Pierwszą żoną była Adelajda, z którą nie doczekał się potomstwa. W 1123 ożenił się z Matyldą d'Albon (nazywaną Mahaut, ur. ok. 1100 – zm. po 1145), córką Guigues III d'Albon i Matyldy sycylijskiej. Z drugą żoną miał 10 dzieci:
 (Alicja) Eliza (1120-?), żona Humberta III, pana Beaujeu 
 Matylda (1125-1158), żona Alfonsa I, króla Portugalii 
 Humbert III, hrabia Sabaudii
 Agnieszka (1125-1172), żona Wilhelma I, hrabiego Genewy
 Jan
 Piotr
 Małgorzata (zm. 1157)
 Wilhelm
 Izabela
 Juliana (zm. 1194), przełożona w St. André-le-Haut

Rodowód 

Dynastia sabaudzka
Władcy Sabaudii
Uczestnicy drugiej wyprawy krzyżowej
Urodzeni w 1095
Zmarli w 1148